Kormoran eller Cormoran kan syfta på:

 Cormoran Strike – en litterär figur
 Kormoran – äldre benämning på skarvar
 SMS Cormoran – ett kryssare i Bussard-klass i tyska marinen 1892–1914
 Kormoran (hjälpkryssare) – tysk hjälpkryssare under andra världskriget
 AS.34 Kormoran – tysk sjömålsrobot 1977–

Se även
 Lac du Cormoran
 Pointe au Cormoran